Don Ferguson est un nom pouvant désigner:

 (1907-1987), homme politique australien de l'État de Victoria
 (1936-2013), homme politique australien d'Australie-Méridionale
Don Ferguson (né en 1946), homme politique canadien
 (né en 1963), joueur canadien de soccer

Voir aussi
 (1912-1970), rameur olympique australien
 (1933-2008), acteur américain

Ferguson, Don